Grenadier steht für:

 Angehöriger der Grenadiere, einer Infanterie-Truppengattung im Militär
 Dienstgradbezeichnung der Panzergrenadiertruppe der Bundeswehr, siehe Soldat (Sammelbezeichnung für Dienstgrade der Bundeswehr)
 Vogelart, siehe Grünschlüpfer
 Fischfamilie, siehe Grenadierfische
 Grenadier (Apfel), Obstsorte
 Grenadier (Manga), Manga und Anime (2003–2005)
 Mowag Grenadier, Radpanzer aus den 1960ern, siehe Mowag Wotan
 Ineos Grenadier, Allradfahrzeug des englischen Unternehmens Ineos

Person:
 Larry Grenadier (* 1966), US-amerikanischer Jazz-Bassist

Siehe auch:
 Grenadier Island (Begriffsklärung)

 Die Grenadiere (Heinrich Heine 1822)
 Grenadiere zu Pferd (Kavalleriegattung)
 Ineos Grenadiers (Radsportteam)